79P kan syfta på:

 79P/du Toit-Hartley - en periodiskt återkommande komet.
 79P - en rysk Progressfarkost, se Progress MS-18